U sezoni 1968./69. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Crvenke.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana dvostrukim kup-sustavom uz sudjelovanje četiri momčadi.

Dalmatinska liga

Slavonska zona - Sjever

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 98-100
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Jurica Gizdić: RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 Dragutin Kerže: Sportsko društvo Grafičar Osijek 1926 - 1981, Osijek, 1982.

1968-69